Seznam občin departmaja Aisne zajema 816 občin.

 (CASQ) Communauté d'agglomération de Saint-Quentin, ustanovljena leta 2000.
 (CAS) Communauté d'agglomération du Soissonnais, ustanovljena leta 2000.

Aisne